Kenwood Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kenwood Historic District (Florida), ID-Nr. 03000729
 Kenwood Historic District (Oklahoma), ID-Nr. 04001328